Modoc – tribù di nativi americani

Geografia
Modoc – CDP della Carolina del Sud
Modoc – comune dell'Indiana
Contea di Modoc – contea della California

Pagine correlate 
Guerra Modoc